#перенаправление Чемпионат Германии по футболу 2012/2013